Mikołajki peut désigner en Pologne :
 Mikołajki, ville du powiat de Mrągowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mikołajki, gmina mixte du powiat de Mrągowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mikołajki, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mikołajki, village du powiat d'Elbląg, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mikołajki, village du powiat de Nowe Miasto, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mikołajki, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie
 Mikołajki, village du powiat de Włocławek, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie